Bauer Mihály (1783/1789–1854) szobrász
 Bauer Mihály (1874–1945) matematikus, egyetemi matematikatanár

hasonló nevűek:
Bayer Mihály (egyértelműsítő lap)